Улица Респу́блики — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Армения 
 Улица Республики — улица в Ереване.

Россия 
 Улица Республики — улица в Кыштыме.
 Улица Республики — улица в Красноярске.
 Улица Республики — улица в Салехарде.
 Улица Республики — улица в Тюмени.
 Улица Республики — улица в Сургуте.

См. также 

 Площадь Республики
 Проспект Республики
 Республиканская улица
 Улица Новороссийской Республики